Aliatte I – re di Lidia dal 759 a.C. al 745 a.C. della dinastia degli Eraclidi
 Aliatte II – regnante dal 621 a.C. al 560 a.C., della dinastia dei Mermnadi